Kozmice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kozmice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Kozmice, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia